Odion Jude Ighalo (Lagos, 1989. június 16. –) nigériai válogatott labdarúgó, csatár, az Al-Hilal játékosa.

Pályafutása

Statisztika

Klubcsapatokban
Frissítve: 2021. február 10.

A válogatottban

Sikerei, díjai

Sanghaj Greenland
Kínai FA-Kupa: 2019

Nigéria
Afrikai nemzetek kupája harmadik hely: 2019

Egyéni
Afrikai nemzetek kupája gólkirály: 2019]
 A hónap játékosa (Watford):
 2015. december

Fordítás

Jegyzetek

További linkek

Lyn Profil

Nigériai labdarúgók
Labdarúgócsatárok
1989-ben született személyek
A Watford labdarúgói
Az Udinese labdarúgói
A Granada labdarúgói
Az AC Cesena labdarúgói
A Sanghaj Greenland labdarúgói
A Manchester United labdarúgói
A Premier League labdarúgói
A La Liga labdarúgói
A Serie A labdarúgói
Az English Football League labdarúgói
A Kínai Szuperliga labdarúgói
A 2018-as világbajnokság labdarúgói
Élő személyek